Metamerie (griechisch meta „nach, mitten unter“ und meros „Teil“, d. h. „aus mehreren Teilen bestehend“) steht für:

 Metamerie (Biologie), Symmetrieform von Lebewesen, bei der ähnliche Elemente hintereinander gereiht sind (Segmentierung von Tieren)
 Metamerie (Farblehre), Effekt, dass Paare von Farbproben unter einer Lichtart den gleichen Farbreiz besitzen, unter einer anderen Lichtart aber unterschieden werden können
 Metamerie (Philosophie), in der Philosophie und Esoterik